Жасинту () — португальская фамилия. Известные носители:

 Жасинту, Антониу ду Амарал Мартинш (1924—1991) — ангольский политический, государственный и общественный деятель, писатель и поэт.
 Жасинту, Фернанду (род. 1998) — ангольский футболист.

См. также 
 Сан-Жасинту — — район (фрегезия) в Португалии.